Ruskiakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruskiakari (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Ruskiakari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,47, long 21,92), 
 Ruskiakari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,41, long 22,08), 
 Ruskiakari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Ruskiakari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,34, long 21,67), 

Robotskapade Finlandförgreningar